11. међузонски шаховски турнир одржан је у Риги од 05. - 29. септембра 1979 године, на ком је главни арбитар био Мирослав Филип.

Састав учесника коначно је одређен тек на дан првог кола. Уместо болесних Властимила Хорта и Љубомира Кавалека, учествовали су Олег Романишин и Едмар Меднис на турниру. Кубанском велемајстору Роман Ернандез и ако је одложен меч у првом колу, он из породичних разлога није дошао у Ригу.

Троицапрвопласираних су стекли право да играју у мечевима кандидата 1980/81.

Михаил Таљ је био у вођству од првог до последњег кола, постигавши други резултат у историји међузонских турнира (82,3% могућих поена). Лав Полугајевски је несигурно почео турнир, али је потом успео да се попне на друго место. Пошто је изгубио у последњем колу, Золтан Рибли је дозволио свом сународнику Андрашу Адорјану да га претекне на табели. Како су поделили треће и четврто место, у додатнм мечу за 3. место (Будимпешта, 20. октобар - 4. новембар 1979) Рибли је имао 2 бода предности, коју није успео да задржи, што је Адорјану обезбедило место на мечевима кандидата.

Партија између Гринфелда и Буазиза није одиграна, у склопу арапског бојкота израелских спортиста, тако је Гринфелд добио поен.

Турнирска табела 

{| class="wikitable"
|+ Међузонски турнир Рига, 05. - 29.09. 1979 год.
|-
! № !!Учесник !! Рејтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Бодови !! Tie break
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2615 || - || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 14 || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left| || 2625 || 0 || - || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 11½ || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left| || 2525 || ½ || ½ || - || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 11 || 85.75
|-
| 4 || align=left| || 2595 || ½ || ½ || ½ || - || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 11 || 84.75
|-
| 5 || align=left| || 2560 || 0 || 0 || 1 || 1 || - || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 10½ || 83.00
|-
| 6 || align=left| || 2540 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || - || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 10½ || 79.75
|-
| 7 || align=left| || 2620 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || - || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 10 || 
|-
| 8 || align=left| || 2565 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || - || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 9 || 71.00
|-
| 9 || align=left| || 2560 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || - || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 9 || 67.50
|-
| 10 || align=left| || 2560 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || - || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9 || 59.25
|-
| 11 || align=left| || 2525 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || - || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 8 || 
|-
| 12 || align=left| || 2430 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || - || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 7½ || 
|-
| 13 || align=left| || 2590 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || - || 1 || ½ || ½ || 1 || 0 || 6½ || 
|-
| 14 || align=left| || 2435 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || ½ || ½ || ½ || 0 || 5½ || 46.25
|-
| 15 || align=left| || 2420 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || - || 0 || 1 || 1 || 5½ || 40.75
|-
| 16 || align=left| || 2510 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || - || ½ || 1 || 5½ || 39.00
|-
| 17 || align=left| || 2415 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || - || ½ || 5 || 
|-
| 18 || align=left| || 2370 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || ½ || - || 4 || 
|}

Додатни меч за 3. место, Будимпешта, 20.10.-04.11.1979. год.

Литература 
 Межзональные турниры Рига'79, Рио-де-Жанейро'79 / Автор-сост. В.И. Чепижный. — М.: Физкультура и спорт, 1980. — 415 с. — 100 000 экз.
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 557. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 

 Партије на сајту pgnmentor.com

Референце 

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у СССР
Шах у 1979.